Wellsburg kan syfta på:

 Wellsburg, Iowa
 Wellsburg, New York
 Wellsburg, West Virginia